Асмик Арутюновна Папян (; род. 1961) — советская и армянская оперная певица. Газета The Washington Post назвала её «лучшей живой Нормой».. Народная артистка Армении (2004).

Биография 
Родилась 2 сентября 1961 года в Ереване, Армянская ССР.

В 1982 году окончила Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса по классу скрипки, а в 1985 году — вокальный факультет (руководитель М. А. Арутюнян). Профессиональную карьеру Асмик Папян начинала в Ереванском оперном театре оперы и балета имени Спендиарова. Выступала в СССР и за рубежом. В 1993 году, после победы на нескольких международных конкурсах, была приглашена в .

Асмик Арутюновна исполнила множество оперных ролей во многих театрах мира, среди которых: Донна Анна в «Дон Жуане», Рахиль в «Жидовке», Леонора в «Силе судьбы», Абигайль в «Набукко», Лиза в «Пиковой даме» и заглавные партии в «Тоске» и «Аиде» в Венской государственной опере; Абигайль в «Набукко» в миланской Ла Скала, роль Аиды в барселонском Театре дель Лисеу; Матильда в «Вильгельме Телле» и Лиза в «Пиковой даме» в парижской Опере Бастилии; Аида, Норма, леди Макбет и Леонора в «Трубадуре» в нью-йоркской Метрополитен-опере. Украшением репертуара певицы является партия Нормы в «Норме» Винченцо Беллини, которую она исполняла во многих городах Европы и в США.

За время своей артистической карьеры Асмик Папян выступала с выдающимися дирижёрами и многими мировыми оперными звёздами.

В настоящее время певица живёт в Вене и выступает на сцене Венской государственной оперы и Метрополитен-оперы. Периодически бывает с концертами на своей родине.

Заслуги 
 Асмик Папян была назначена культурным послом Армении в мире за её вклад в развитие армянской культуры.
 Удостоена звания Народной артистки Армении в 2004 году.
 В 2005 году по инициативе Католикоса всех армян Гарегина II была награждена орденом «Святые Саак и Месроп».
 Золотая медаль Министерства культуры Республики Армения (2017).
 Почётный гражданин Гюмри (2012)

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Асмик Арутюновна Папян

Певцы и певицы Армении
Почётные граждане Гюмри